Ротарешти има више значења:

 Ротарешти (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Ротарешти (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији